El término fiofío pardo puede referirse a:

 Fiofío pardo (E. pelzelni): el nombre común de la especie de ave Elaenia pelzelni de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología.

 Fiofío pardo (C. parvirostris): uno de los nombres comunes de la especie de ave Colorhamphus parvirostris en Argentina.